Яскино — название нескольких населённых пунктов:

Вологодская область 
 Яскино — деревня в Вологодском районе, Спасское сельское поселение.
 Яскино — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение.
 Яскино — деревня в Междуреченском районе.
 Яскино — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Ярославская область 
 Яскино — деревня в Даниловском районе, Середское сельское поселение, Никольский сельский округ.
 Яскино — деревня в Даниловском районе, Середское сельское поселение, Трофимовский сельский округ.
 Яскино — деревня в Некоузском районе.
 Яскино — деревня в Тутаевском районе.

См. также 
 Яскин